Río abajo puede referirse a:

Cine 
 Río abajo, película argentina de 1960.
 Río abajo, película chilena de 1950.
 Río abajo, película española de 1984, dirigida por José Luis Borau.

Deporte 
 Río Abajo Fútbol Club, equipo de fútbol de Panamá.

Lugares

Puerto Rico 
 Río Abajo, barrio de la ciudad de Ceiba (Puerto Rico);
 Río Abajo, barrio de la ciudad de Cidra (Puerto Rico);
 Río Abajo, barrio de la ciudad de Humacao (Puerto Rico);
 Río Abajo, barrio de la ciudad de Utuado (Puerto Rico);
 Río Abajo, barrio de la ciudad de Vega Baja (Puerto Rico);
 bosque estatal de Río Abajo, reserva forestal en Puerto Rico.

Panamá 
 Río Abajo, corregimiento de Panamá.